Tönges ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Tönges (1894–1968), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Werner Tönges (* 1936), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Thönges
 Dönges